Архиепархия Гориции (, ) архиепархия-митрополия Римско-католической церкви, входящая в церковную область Тривенето. В настоящее время епархией управляет архиепископ-митрополит .

Клир епархии включает 141 священника (112 епархиального и 29 монашествующих священников), 12 диаконов, 35 монахов, 317 монахинь.

Адрес епархии: Via Arcivescovado 2, 34170 Gorizia, Italia.

Патронами архиепархии Гориции являются Святые Эрмагор и Фортунат.

Территория 
В юрисдикцию епархии входят 90 приходов в 11 коммуннах на востоке Фриули-Венеция-Джулия: часть из них до 1926 года входила в провинцию Гориция, ныне они в провинции Удине, 2 коммуны в провинции Триест, тоже до 1923 года были частью провинции Гориция.

Все приходы образуют 10 деканатов: Аквилея, Червиньяно-дель-Фриули, Кормонс, Дуино, Гориция, Градиска-д’Изонцо, Монфальконе, Ронки-дей-Леджонари, Сант'Aндреa ди Гориция и Виско, которые разделены на 5 пастырских зон.

Кафедра архиепископа-митрополита находится в городе Гориция в Соборе Святых Илария и Тациана.

В состав митрополии (церковной провинции) Гориция входят:
 Архиепархия Гориции;
 Епархия Триеста.

История 
Епархия Гориции была создана 6 июля 1751 года буллой Iniuncta nobis Папы Бенедикта XIV, который уступил политическему давлению со стороны Габсбургов, императоров Австрийской империи, и упразднил Аквилейский патриархат. Территория бывшего патриархата была разделена на архиепархии Гориции (земли под правлением Австрийской империи) и Удине (земли под правлением Венецианской республики).

После того, как четыре года кафедра оставалась вакантной, епархия была упразднена буллой In universa gregis Dominici cura от 8 марта 1788 года, а её территория вошла в состав новой епархии Градиски, чья курия находилась в Гориции.

12 сентября 1791 года буллой Recti prudentisque consilii ratio Папы Пия VI кафедра епархии была перенесена из церкви Святых Петра и Павла в Градиске в церковь Святого Илария в Гориции, сама же епархия была переименована в епархию Гориции и Градиски.

Во времена инвеституры, архиереии епархии Гориции носили титул князей Священной Римской империи, а затем после отмены этого титула в 1806 году, они приняли титул князей Австрийского Дома.

С 1791 года по 19 августа 1807 года епархия была епископством-суффраганством архиепархии Любляны, с 1807 по 1830 год находилась в прямом подчинении Святому Престолу.

27 июля 1830 года буллой Insuper eminenti Apostolicae dignitatis Папа Пий VIII восстановил статус архиепархии и метрополии Гориции.

20 февраля 1932 года буллой Quo Christi fideles Папы Пия XI в состав архиепархии были включены деканаты Идрия и Випава, ранее принадлежавшие епархии Любляны, бывшей епископством-суффраганством архиепархии Гориции до конца Первой мировой войны.

По мирному договору от 10 февраля 1947 года большая часть архиепархии оказалась в составе Югославии. На этой территории был поставлен апостольский администратор (первым апостольским администратором стал священник Франк Мочник), а затем 17 октября 1977 года эта часть архиепархии вошла в состав епархии Копера (Каподистрии).

30 сентября 1986 года архиепархия приняла нынешнее название, и Градиска получила статус титулярной архиепископии.

Ординарии епархии 
 Карл Михаэль фон Аттемс (18.04.1752 — 18.02.1774);
 Рудольф Йозеф фон Эдлинг (18.02.1774 — 1784);
 Sede vacante (1784—1787);
 Кафедра упразднена (1787—1791);
  (с 1788 епископ Градиски; с 12 сентября 1791 года по 3 декабря 1816 года епископ Гориции и Градиски);
 Йозеф Валланд (10.01.1819 — 11.05.1834);
 Франц Ксавье Лушин (09.01.1835 — 02.05.1854);
  (23.03.1855 — 13.03.1883);
 Луиджи Маттиа Цом (09.08.1883 — 08.07.1897);
 Якоб Миссиа (24.03.1898 — 23.03.1902) - выбран кардиналом;
 Андреас Йордáн (09.06.1902 — 04.10.1905);
  (20.01.1906 — 25.10.1931) — назначен титулярным архиепископом Эгины;
 Карло Марготти (25.07.1934 — 31.07.1951);
 Джачинто Джованни Амбрози (28.11.1951 — 19.03.1962) — капуцин, назначен титулярным архиепископом Анкьяло;
  (04.04.1962 — 02.02.1967) — назначен архиепископом с персональным титулом Порто и Санта Руфина;
 Пьетро Коколин (26.06.1967 — 11.01.1982);
  (11.11.1982 — 02.06. 1999) — францисканец-конвентуал;
  (c 2 июня 1999 года — по настоящее время).

Статистика 
На конец 2006 года из 182 200 человек, проживающих на территории епархии, католиками являлись 179 500 человек, что соответствует 98,5% от общего числа населения епархии.

|-
| 1950 || 169.440 || 169.530 || 99,9 || 229 || 184 || 45 || 739 ||  || 96 || 574 || 86
|-
| 1970 || 174.000 || 175.000 || 99,4 || 237 || 173 || 64 || 734 ||  || 87 || 663 || 102
|-
| 1980 || 184.560 || 189.800 || 97,2 || 201 || 158 || 43 || 918 || 1 || 68 || 599 || 107
|-
| 1990 || 182.000 || 183.700 || 99,1 || 172 || 138 || 34 || 1.058 ||  || 52 || 493 || 91
|-
| 1999 || 180.600 || 181.900 || 99,3 || 158 || 121 || 37 || 1.143 || 8 || 48 || 379 || 90
|-
| 2000 || 179.300 || 180.400 || 99,4 || 161 || 123 || 38 || 1.113 || 8 || 48 || 398 || 90
|-
| 2001 || 180.000 || 182.500 || 98,6 || 157 || 120 || 37 || 1.146 || 8 || 47 || 383 || 90
|-
| 2002 || 180.000 || 181.600 || 99,1 || 151 || 114 || 37 || 1.192 || 9 || 47 || 388 || 90
|-
| 2003 || 180.000 || 181.700 || 99,1 || 141 || 111 || 30 || 1.276 || 10 || 38 || 372 || 90
|-
| 2004 || 180.000 || 182.600 || 98,6 || 141 || 109 || 32 || 1.276 ||  || 41 || 330 || 90
|-
| 2006 || 179.500 || 182.200 || 98,5 || 141 || 112 || 29 || 1.273 || 12 || 35 || 317 || 90 
|}

Источники 
 Annuario pontificio за 2007 и предыдущие годы на сайте Сatholic-hierarchy.org , страница  
 Giuseppe Cappelletti, Le chiese d'Italia dalla loro origine sino ai nostri giorni, vol. VIII, Venezia 1851, p. 559 e sgg.
 Булла Iniuncta nobis, в Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo III, Romae 1890, p. 449 
 Булла Recti prudentisque consilii ratio, в Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo IV, Romae 1891, p. 368 
 Булла Insuper eminenti Apostolicae dignitatis, в Raffaele de Martinis, Iuris pontificii de propaganda fide. Pars prima, Tomo VII, Romae 1898, p. 228 
 Булла Quo Christi fideles , AAS 25 (1933), p. 456 
 Официальный сайт собора в Гориции

См. также 
 Собор Святых Илария и Тациана (Гориция)

Гориция
Гориция